Protostomia (do grego Protos, primeiro + stoma, boca) é um clado de animais com simetria bilateral e três camadas germinativas. O nome do grupo deriva do fato que no desenvolvimento embrionário a boca é formada antes do ânus. Na língua portuguesa, o termo  é utilizado para denominar o grupo.

Características
Dentro do grupo de organismos com simetria bilateral, há um número de filos que diferem em suas formas adultas, mas puderam relacionar-se de acordo com suas etapas embrionárias do início. Estes grupos foram classificados em função de como se dividem as células e como se formam os órgãos. Por exemplo, uma destas subdivisões básicas é a dos Protóstomos, nos quais persiste a boca embrionária, e a dos Deuteróstomios, nos quais se forma uma boca nova. Após o desenvolvimento completo de seu embrião, inúmeros animais mantém seu blastóporo (orifício de comunicação do arquêntero com o exterior) com função de boca.

Classificação
Em classificações mais tradicionais, o grupo Bilateria era dividido em protostômios e deuterostômios, exceto pelos filos pertencentes ao último, todos os outros filos eram de protostômios. O filo Chaetognatha era tradicionalmente classificado com deuterostômios, mas as análises genéticas os associam aos protostômios, especialmente com o grupo Gnathifera, e por isso eles são incluídos nos últimos. Estudos moleculares recentes, sugerem que o grupo pode ser divido em Ecdysozoa e Spiralia, outros estudos sugeriram a possibilidade de um terceiro grupo, o Platyzoa. mas acabou sendo parafilético.
 Ecdysozoa
 Scalidophora
 Loricifera
 Priapulida
 Kinorhyncha
 Nematoida
 Nematoda
 Nematomorpha
 Panarthropoda
 Arthropoda
 Onychophora
 Tardigrada
 Spiralia
 Lophotrochozoa
 Gastrotricha
 Rhombozoa
 Trochozoa
 Neotrochozoa
 Annelida
 Mollusca
 Orthonectida (incl Annelida)
 Sipuncula (incl Annelida)
 Parenchymia
 Nemertea
 Platyhelminthes
 Lophophorata
 Brachiopoda
 Phoronida
 Bryozoa
 Kamptozoa
 Entoprocta
 Cycliophora
 Gnathifera
 Acanthocephala (incl Rotifera)
 Rotifera
 Gnathostomulida
 Micrognathozoa
 Chaetognatha

Filogenia 

Esta é a filogenia de acordo com estudos genéticos recentes:

Invertebrados